The Other Man's Wife – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
The Other Man's Wife – film del 1919 diretto da Carl Harbaugh